Raymond Kurzweil – amerykański naukowiec i wynalazca,
 Kurzweil Music Systems – założona przez Kurzweila firma produkująca instrumenty klawiszowe.